Berge névvel a következő cikkek találhatók:
Berge (Osnabrücki járás), település Alsó-Szászországban
Berge (Prignitz), település Brandenburgban